Улица Балезина, улица Степана Балезина (, ) — улица в городе Бирск, Республика Башкортостан, Россия. Код ОКАТО: 80415000000. Индекс: 452453. Координаты улицы: 55.406221, 55.537983.

На улице Балезина семьдесят домов.

Прежнее название — улица Пономаревская. Переименовано решением администрации города Бирска № 5 от 24.03.1983 в честь Степана Афанасьевича Балезина (4.1.1904, хут. Володинский Бирского уезда Уфимской губернии — 23.1.1982, Москва), доктор химических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, один из организаторов комсомола в Башкирии.

Балезин — редкая вятская фамилия. По мнению О. В. Тугузбаевой, возможно происхождение от переносного переносного значения слова баляса — шутки, веселые россказни (Ведина Т. Ф. Энциклопедия русских фамилий: тайны происхождения и значения. — М, 2008, С. 35). Её мнение поддерживает профессор Алим Ахмадеев

Примечания

Литература 
 Тугузбаева О. В. Словарь топонимов города Бирска и Бирского района Республики Башкортостан. — Уфа, 2011. — 75 c. С.9
 Тугузбаева О. В. Лексико-семантический и структурно-грамматический аспекты топонимики [Текст]: (на материале топонимов г. Бирска и Бирского района). — Уфа, 2016. — 223 с.

Улицы Бирска